Bernard Riebel, né le  à Molsheim, est un romancier, biographe et poète français. Cet auteur, qui publie depuis 1989, puise son inspiration dans la forêt des Vosges.

Membre fondateur de l’amicale des « Artistes Forestiers du Westrich », il est pigiste à l’almanach Le Grand Messager Boiteux de Strasbourg et correspondant auprès du quotidien régional des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Bibliographie 
 Grand Soldat 1960, roman, éditions Oberlin, 1989
 La lune de miel de l'Ami Fritz, roman, éditions Pierron, 1993
 ERGERSHEIM, son passé est présent, monographie, A.C.M. édition, 1996
 Prières Forestières, recueil de poèmes et nouvelles, éditions La Bartavelle, 1996
 Le trésor maudit de Dabo, roman, éditions La Bartavelle, 2001
 Le dernier ermite des Vosges, roman, éditions Florian, 2004
 Confidences du Westrich, recueil de poèmes, éditions Les Pierres, 2004
 Molsheim, de 1944 à 1985, monographie, éditions Aprilis, 2006 (Pays-Bas)
 Le triangle tellurique, monographie, éditions I.D., 2006 en collaboration avec Christophe Carmona, Marc Schultz et Rémy Chauvin professeur à La Sorbonne
 Dorette Muller, le sourire de l’Alsace, biographie, éditions les Petites Vagues, 2007
 Lamex, les Gardiennes, BD - tome1 - éditions du Bastberg, 2018
Lamex, Graufthal, BD - tome2 - éditions du Bastberg, 2021

Liens externes 
 

Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Collaborateur des Dernières Nouvelles d'Alsace
Naissance en décembre 1953
Naissance à Molsheim